Сезон 2012 MotoGP — 64-й сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Гран-при 

† = Ночная гонка
†† = Субботняя гонка
‡ = Только класс MotoGP

Положение в чемпионате мира

Система начисления очков 
 Очки начисляются первым 15 гонщикам при условии финиша в гонке.

Положение в чемпионате мира

MotoGP

Moto2

Moto3

Положение в кубке конструкторов

MotoGP

Moto2

Moto3

Участники

Участники в классе MotoGP

Участники в классе Moto2

Участники в классе Moto3

Ссылки 

Мотогонки Гран-при по сезонам